Obereichen ist der Name folgender Orte:

  Obereichen (Gemeinde Bergland), Ortsteil von Bergland, Bezirk Melk, Niederösterreich
  Obereichen (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft von Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich